kodeks morski (1961)
 kodeks morski (2001)